Скриминг:

 Скриминг — вокальный приём, основанный на технике расщепления.
 Скримин Джей Хокинс (1929—2000) — американский музыкант рок-н-ролла и ритм-энд-блюза, певец, автор песен.
 Скриминг Лорд Сатч (1940—1999) — английский рок-музыкант, основатель «Официальной чудовищной бредовой полоумной партии».
 Скриминг Мэд Джордж (род. 1968) — японско-американский кинематографист, мастер спецэффектов.